Ремингтон има више значења:
 Ремингтон (пушка)
 Ремингтон (Охајо)
 Ремингтон (Вирџинија)
 Ремингтон (Индијана)
 Ремингтон (фабрика оружја)
 Ремингтон (филм)